Милена Владимировна Никитина (20 января 2000, Москва) — российская футболистка, полузащитница.

Биография 
Воспитанница футбольной школы «Чертаново» (Москва), первый тренер — Роман Езопов. В 2016—2017 годах выступала за молодёжный состав «Чертаново» в первом дивизионе и дважды становилась бронзовым призёром соревнований. В 2016 году в матче за третье место против «Россиянки-УОР» (2:0) забила один из голов.

В сезоне 2018 года выступала за ижевское «Торпедо», проводившее дебютный матч в высшей лиге. Свой первый матч провела 18 апреля 2018 года против «Кубаночки». Всего за сезон приняла участие во всех 14 матчах чемпионата.

В 2019 году выступала в мини-футболе за московское «Строгино».

С 2020 по 2022 годы играла за клуб «Звезда-2005» (Пермь). Бронзовый призёр чемпионата России 2020 года.

В январе 2023 года перешла в московское «Динамо».

Играла за юниорскую и молодёжную сборную России.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Звезда-2005»

Футболистки России
Игроки ЖФК «Торпедо» Ижевск
Игроки ЖФК «Звезда-2005»